Sotto questa denominazione sono famosi due personaggi storici:

Carlo Guglielmo Ferdinando di Brunswick-Wolfenbüttel (o di Braunschweig) (10 ottobre 1735-10 novembre 1806)
Federico Guglielmo di Brunswick (o di Braunschweig) (10 ottobre 1771-16 giugno 1815)

Pagine correlate 
Ducato di Brunswick-Lüneburg